Frykman är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anna-Lisa Frykman (1889–1960), svensk sångkompositör och textförfattare
 Birgitta Skarin Frykman (1941–2017), svensk etnolog
 David Frykman (född 1972), svensk finansman
 Erik Frykman, flera personer
 Erik Frykman (musiker) (1905–1980), svensk sångkompositör och textförfattare
 Erik Frykman (filolog) (1919–2010), svensk filolog
 Götrik Frykman (1891–1948), svensk bandy- och fotbollsspelare
 Nils Frykman (1842–1911), svensk-amerikansk predikant och psalmförfattare
 Jonas Frykman (född 1942), svensk etnolog

Svenska efternamn